Nesta página encontrará referências aos acontecimentos directamente relacionados com o carnaval ocorridos durante o ano de 1958.

Eventos 
 A Portela conquista o bicampeonato no carnaval carioca, com o enredo Vultos e Efemérides de autoria de Simeão e Jorge Porqueiro.

Nascimentos

Falecimentos 

1958